Sakla bezeichnet:

 Sakla (Hiiumaa), Dorf in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu, Estland
 Sakla (Saaremaa), Dorf in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare, Estland